40 Por Ciento Barriga de Plomo es el décimo cuarto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Será transmitida originalmente en Comedy Central el 3 de julio del 2013.

Sinopsis
Bender conoce a su héroe, un famoso cantante folk que ha estado en la cárcel 30 veces, y quiere replicar su éxito. Esto significa replicar su guitarra también, que intenta robar de una prisión de máxima seguridad sin conseguirlo, de modo que utiliza tecnología de impresión 3D para duplicar la guitarra... con terribles consecuencias.

Véase también
Hechos de los episodios de Futurama

Enlaces externos 
 Forty Percent Leadbelly en Futurama Wiki en inglés.
 Forty Percent Leadbelly en Episodios de Futurama en español.

Episodios de Futurama